Aconite (engl. für Eisenhut) steht für:
 Aconite Creek, Fluss im US-Bundesstaat Idaho
 Belladonna & Aconite, zweites Studioalbum (1993) von Inkubus Sukkubus